Leppa ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Franz Leppa (1901–1980), deutscher Schriftsteller
 Karl Franz Leppa (1893–1986), deutscher Schriftsteller